Aenictus weissi  — один из видов муравьёв-кочевников, принадлежащих к роду Aenictus. Экваториальная Африка: Габон (Samkita), Камерун (Gt Batanga), Нигерия, Французское Конго (Gomba, коллектор A. Weiss), ЦАР (Sangha-Mbaéré; Parc National Dzanga-Ndoki). Длина рабочих 3—5 мм. Оранжево-коричневые; ноги и гладкое, блестящее брюшко светлее, массивные жвалы темнее; грудка (пронотум, мезонотум и проподеум), стебелёк (петиоль и постпетиоль) и голова мелкопунктированные. Тело покрыто длинными обильными волосками..

Примечания

Ссылки 
 antweb.org
 eol.org
 Catalogue of Life

Aenictus
Животные, описанные в 1910 году
Насекомые Африки
Таксоны насекомых, названные в честь людей